Николай Нестерович Демченко (, Лебедин, Харьковская губерния — 30 октября 1937, Москва) — советский партийный и государственный деятель.

Член РСДРП(б) с 1916 г., член Политбюро ЦК КП(б)У (1931—1937), кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934—1937).

В 1925—1927 годах заместитель наркома Рабоче-крестьянской инспекции Украинской ССР. В 1927—1928 годах заведующий организационно-распределительным отделом ЦК КП(б) Украины. С 1928 г. секретарь Киевского окружкома партии. В 1930—1932 годах нарком земледелия УССР.

В 1932—1934 годах первый секретарь Киевского обкома партии, в 1934—1936 годах Харьковского обкома партии.

С сентября 1936 первый заместитель наркома земледелия СССР. С 11 апреля 1937 г. нарком зерновых и животноводческих совхозов СССР.

22.7.1937 арестован. 12.10.1937 выведен из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б). 29.10.1937 приговорён к смертной казни за участие в антисоветском заговорщическом центре. Расстрелян. В 1954 г. реабилитирован.

Примечания

Ссылки 
  ,  , 

Большевики
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Первые секретари Киевского обкома КП Украины
Первые секретари Харьковского обкома КП Украины
Народные комиссары зерновых и животноводческих совхозов СССР
Участники коллективизации
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1937 году
Секретари Киевского окружкома КП(б) Украины
Народные комиссары земледелия УССР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР